Das Panzergewölbe ist der Titel von:

 Das Panzergewölbe (1914), Film
 Das Panzergewölbe (1926), Film